Mistrovství světa v hokejbalu žen 2011 byla největší ženská hokejbalová akce roku 2011.

Účastníci

Stadiony

Skupiny

Skupina A 

Zápasy

Konečná tabulka

Skupina B 

Zápasy

Konečná tabulka

Skupina C 

Zápasy

Konečná tabulka

Celková tabulka

Play-off

Čtvrtfinále

Utkání o umístění

Utkání o 5.-9. místo

Skupina o 7.-9. místo 

Zápasy

Konečná tabulka

Utkání o 5. místo

Semifinále

Utkání o bronz

Finále

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky MS 2011

Mistrovství světa v hokejbalu
Sportovní události v Bratislavě
Hokejbal v roce 2011
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Sport na Slovensku v roce 2011